Лам — может означать:

Фамилия 
Лам — транскрипция кантонского произношения китайских фамилий 林 (Линь) и 藍 (Лань).
 Лам, Барри (, ; род. 1949) — тайваньский бизнесмен.
 Лам, Вифредо (, ; 1902—1982) — кубинский живописец.
 Лам Жи Гин (, ; род. 1991) — немецкий футболист китайского происхождения.
 Лам Кавай (, ; род. 1985) — гонконгский футболист.
 Лам, Кэрри (, ; род. 1957) — гонконгский политик.
 Лам, Нора (, ; род. 1988) —  американская певица и актриса.
 Лам, Ринго (, ; 1955—2018) — гонконгский  кинорежиссёр.
 Лам, Ройден (, ; род. 1975) — гонконгский игрок в дартс.
 Лам, Роналд (, ; род. 1991) — канадский и гонконгский фигурист.
 Лам Фун, Патрисия (, ; 1940—1976) — гонконгская актриса.
 Лам, Цит Юань (, ; род. 1942) — китайско-американский математик.
 Лам Шёнйи (, ; 1934—2009) — гонконгский футболист.
 Лам, Элиза (, ; 1991—2013) — канадская туристка.

Лам () — вьетнамская фамилия, соответствующая китайской фамилии 林 (Линь).
 Лам Ван Тык ()

Лам () — немецкая фамилия.
 Лам, Филипп (; род. 1983) — немецкий футболист, защитник мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Германии.

Прочие фамилии
 Лам (, род. 1971) — французская певица
 Лам, Герман Йоханнес (, 1892—1977) — нидерландский ботаник-систематик, специалист по флоре Ост-Индии.
 Лам, Семён Менделевич (род. 1949) — советско-американский эстрадный драматург, публицист, режиссёр народного театра и инженер-строитель
 Лам, Томас (род. 1993) — финский футболист.

Мифология 
Лам (, латинизир. Lamus) — ряд персонажей в древнегреческой мифологии в Древней Греции:
 Лам — царь лестригонов, сын Посейдона, мифический основатель города Телепила, упоминаемого в «Одиссее» Гомера.
 Лам — сын Геракла и Омфалы.
 Лам — речной бог, по одной из версий, отец гиад.

Географические объекты 
 Лам () — небольшой остров, расположенный между островами Крейглит и Фидра в заливе Ферт-оф-Форт, Шотландия.
 Лам — небольшая река возле горы Геликон.
 Лам () — река в Лаосе и Вьетнаме, одна из главных рек северной части центрального Вьетнама.
 Лам — река в Киликии.
 Лам — община в Германии (Бавария).
 Лам () — город в уезде Ийен, провинция Намдинь, Вьетнам.

См. также 
 Ламм

cu:Ламъ